

Patronyme 
 
 Guillaume Duhesme (-), acteur français ; 
 Guillaume Philibert Duhesme (1766-1815), général français de la Révolution et de l'Empire ;
 Guy Duhesme (1924-2005), général de corps d'armée français.
 Jean Duhesme (1878-1945), général de division français.

Toponyme
 La rue Duhesme, voie située dans le 18e arrondissement de Paris, en France.
 Le passage Duhesme, voie du 18e arrondissement de Paris, en France.
 Le Mausolée Duhesme, monument de style néo-classique qui abrite la sépulture de Guillaume Philibert, comte Duhesme.